The Barbados Olympic Association Incorporated wurde 1955 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein Sportler aus Barbados eine olympische Medaille erringen (1 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Obadele Thompson – Leichtathletik (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, 100 m, Männer

Weblinks 
 The Barbados Olympic Association Incorporated

!Medaillengewinner
Barbados
Olympische Medaillengewinner Barbados